John Romita Sr. – fumettista, autore dell'Uomo Ragno negli anni sessanta e settanta
John Romita Jr. – fumettista, autore di alcuni personaggi Marvel a partire dagli anni ottanta